Dead Men Tell No Tales – cortometraggio del 1914 diretto da F. Martin Thornton
 Dead Men Tell No Tales – film del 1920 diretto da Tom Terriss
 Dead Men Tell No Tales – film tv del 1971 diretto da Walter Grauman
 Dead Men Tell No Tales – film del 2016 diretto da Dusty W. Fleischman
 Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar – film del 2017 il cui titolo originale è Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales